Valois Margit (1492–1549) navarrai királyné, I. Károly angoulême-i gróf leánya és I. Ferenc francia király nővére
Valois Margit (1523–1574), Berry hercegnője, savoyai hercegné, I. Ferenc francia király leánya
Valois Margit (1553–1615) francia és navarrai királyné, II. Henrik francia király leánya